Attilio Grattarola – generale italiano
 Franco Grattarola – critico cinematografico italiano
 Matteo Grattarola – pilota motociclistico italiano